Chaussure à semelles compensées
 Chaussure compensée
 QI compensé
 Travelling compensé

Voir aussi